Haerlin ist der Familienname folgender Personen:
 Friedl Haerlin (1901–1981), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Haerlin (1857–1941), deutscher Hotelier, Gründer des Hotels Vier Jahreszeiten in Hamburg
 Wilhelm Haerlin (1906–1958), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Härlin
 Herlin